Александр Михайлович Белевич — российский военачальник, командующий 16-й воздушной армией, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, генерал-лейтенант.

Биография 
Александр Михайлович Белевич родился 5 января 1958 г. в станице Ирклиевская Выселковского района Краснодарского края. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков в 1979 году, Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в 1990 году (с отличием), Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2004 году (с отличием).

Прошел все летные и штабные должности полкового, дивизионного и армейского звена. До марта 2007 г. занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего 11-й армией ВВС и ПВО. Командующий 16-й воздушной армией ВВС России с 20 марта 2007 г.

Освоил более 10 типов самолетов, общий налет более 2000 часов. Имеет классную квалификацию «Военный лётчик-снайпер». За особые заслуги в освоении авиационной техники, высокие показатели в воспитании и обучении лётных кадров и многолетнюю безаварийную лётную работу в военной авиации удостоен почетного звания «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации» в 2006 году.

В отставке с 2009 года. Работает в должности генерального директора ООО УК «Авиасервис» (международный аэропорт Воронеж (Чертовицкое).

Женат, имеет двоих детей.

Награды 
Награждён орденом «За военные заслуги» и медалями.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Назначение в ВВС

Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие воздушными армиями СССР
Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Генерал-лейтенанты (Российская Федерация)
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина